Мандат ( «распоряжение; поручение») — многозначный термин.
 Манда́т — юридическое отношение представительства, а также документ, удостоверяющий законность этого представительства.
 Мандат — в политике, полномочия, предоставленные выборному органу или должностному лицу по итогам выборов.
 Мандат (мандатная территория) — зона полномочий, предоставленных Лигой Наций какому-либо государству на управление какой-то территорией, областью (например: Британский мандат в Палестине).
 Мандат ООН — долгосрочная международная миссия, которая санкционирована Генеральной Ассамблеей ООН или Советом Безопасности ООН.
 Императивный мандат — полномочия, предоставленные с ограничениями, при нарушении которых выборный орган или должностное лицо могут быть отозваны.
 Небесный мандат — одно из центральных понятий традиционной китайской политической культуры, используемое как источник легитимации правящей династии.
 Мандат — один из переводов (наравне с «билетом») элемента авторизации в системе Kerberos, предъявление которого позволяет получить доступ пользователю к некоему сетевому ресурсу.
 «Мандат» — пьеса Николая Эрдмана.
 «Мандат» — кинофильм, снятый по одноимённой повести А. Власова и А. Млодика.
 «Мандат» — советский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления (РЭП).

См. также 
 «Мандат-Б»
 «Мандат» — указ исполнительной власти или закон о ковид-ограничени